Ashbury kan syfta på följande platser:

Australien 

 Ashbury, New South Wales, förort till Sydney,

Storbritannien 

 Ashbury, Oxfordshire, ort i England, 
 Ashbury, Devon, ort i England,